L.C.Leach kan som auktorsförkortning betyda:

 Leslie Charles Leach
 Leslie Larry Charles Leach

Robotskapade auktorsförkortningar